

Cinema 
 Abernathy – personaggio di Grindhouse - A prova di morte

Geografia 
 Abernathy – località della Contea di Cleburne, Alabama
 Abernathy – città della Contea di Lubbock e della Contea di Hale, Texas

Persone
Abernathy è anche il cognome di diverse persone:
 Anne Abernathy (1953) – slittinista delle isole vergini americane
 Brent Abernathy (1977) – giocatore di baseball statunitense
 Jack Abernathy (1876-1941) – poliziotto statunitense
 Ralph Abernathy (1926-1990) – sacerdote battista statunitense, ed uno dei leader del movimento per i diritti civili
 Ted Abernathy (1933-2004) – giocatore di baseball statunitense